Correo o Correos puede referirse a:

 Mensajero o correo, persona que tenía el oficio de llevar la correspondencia epistolar, "a pie" o "a caballo", utilizando (o no) las postas situadas en los caminos.
 Correo postal o Correos, medio de comunicación tradicional (cartas, encomiendas).
 Correo certificado, tipo especial de servicio de reparto de correspondencia proporcionado por las agencias postales.
 Correo aéreo, correo transportado por una aeronave. Generalmente llega a destino más rápido que el correo terrestre, y suele ser más caro el envío.
 Correo polar, líneas de comunicación aérea, marítima u otras entre continentes, y los servicios postales activos en las zonas ártica y antártica.
 Correo de la victoria, sistema de correo aéreo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por el Servicio Postal de los Estados Unidos para el transporte de cartas entre los civiles norteamericanos y las tropas destinadas en el extranjero.
 Correo a caballos, servicio postal histórico de Rusia, que existió en los siglos XIII al XIX y que fue ocupado esencialmente para el transporte de la correspondencia fiscal.
 Día Mundial del Correo, día internacional de descanso, establecido por la Unión Postal Universal (UPU) en 1969.
 Voto por correo, modalidad de voto a distancia.
 Correo de emergencia, forma especial de comunicación postal, instaurada en determinados casos, dentro de regiones que sufren calamidades naturales, o en expediciones y naves que caen en estado de emergencia.
 Correo electrónico, versión informática del correo postal.
 Servidor de correo, aplicación de red ubicada en un servidor en Internet, cuya función es parecida al correo postal tradicional, sólo que en este caso el objetivo es el manejo de los correos electrónicos.
 Cliente de correo electrónico, programa de ordenador usado para leer y enviar mensajes de correo electrónico.
 Lista de correo electrónico, función especial del correo electrónico que permite la distribución masiva de información entre múltiples usuarios de Internet a la misma vez.
 Correo electrónico y unicode, correo electrónico en soporte para Unicode.
 Cadena de mensajes por correo electrónico, tipo de cadena de mensajes que utiliza el correo electrónico como forma de propagación.
 Notificador de correo, programa que avisa de ha llegado un correo electrónico.
 Correo Yahoo!, servicio de correo electrónico gratuito de Yahoo!.
 Juego por correo, juegos, de cualquier tipo, jugados por correo postal o por (correo electrónico).
 Correo directo, variedad de marketing directo que consiste en enviar información publicitaria por correo postal o correo electrónico.
 Eudora (cliente de correo electrónico), cliente de correo electrónico para Apple Macintosh y Microsoft Windows, así como varias plataformas PDA en las que se incluye Apple Newton y Palm OS.
 Wikipedia:Listas de correo, página de información de Wikipedia.
 Plantilla:Cita lista de correo, plantilla de Wikipedia.
 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (España), empresa del Estado español.
 Correo Mayor de España, cargo introducido por el rey Felipe I con el fin de organizar, administrar y promover el servicio de correo en los territorios del reino y, posteriormente, con otros reinos y naciones.
 Real Casa de Correos, edificio situado en la parte meridional de la Puerta del Sol de Madrid (España).
 Correos de Chile, empresa estatal y autónoma chilena, dedicada al servicio de correspondencia, giros postales y al mercado de envíos y encomiendas nacionales e internacionales.
 Correo Central de Santiago, edificio que alberga las oficinas centrales de Correos de Chile.
 Correo Oficial de la República Argentina, empresa estatal que se encarga del servicio postal en la Argentina.
 Correo Central (Buenos Aires), Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la ciudad de Buenos Aires.
 Administración Nacional de Correos o Correo Uruguayo, empresa estatal que se encarga del servicio postal en el Uruguay.
 Palacio Postal o Palacio de Correos de México o Quinta Casa de Correos, edificio emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de México.
 Correo de Carmelitas, edificación colonial de Caracas, Venezuela.
 Correo (1852), vapor de la Armada Argentina.
 Correos (álbum), del grupo Platero y tú.
 Correo TV, cadena local de Santiago de Compostela y comarca del Grupo Correo Gallego, que también controla El Correo Gallego y Radio Obradoiro.
 Correo Central (Subte de Buenos Aires), futura estación del Subte de Buenos Aires perteneciente a la Línea E.
 Calle del Correo, una de las calles de Madrid.